Rodica – wieś w Słowenii
 Rodica – szczyt górski w Alpach Julijskich na terenie Słowenii